Hans Isaksson kan syfta på:

Hans Isaksson (filmskribent) (1941–), en svensk filmvetare, recensent, läkare och skeptiker
Hans Isaksson (förläggare) (1942–2015), en svensk litteraturvetare, redaktör och förläggare
Hans Isaksson (ishockeymålvakt) (1925–2001), en svensk ishockeymålvakt
Hans Isaksson (konstnär) (1962–), en svensk konstnär